Gutenfels steht für:
 Gutenfels (Schiff, 1906), ein von der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft gebautes Schiff, siehe SMS Iltis (1905)#Schiff
 Gutenfels (Schiff, 1921), ein von  der DDG Hansa in Dienst genommenes Schiff, siehe Sturmfels (Schiff, 1921)#Die Schiffe der Sturmfels-Klasse